Алекса́ндр Серге́евич Пашу́тин (род. 28 января 1943, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ (1999).

Биография 
Александр Пашутин родился 28 января 1943 года в Москве. Уже в семилетнем возрасте был принят в качестве солиста в Ансамбль песни и пляски столичного Дома пионеров под руководством В. С. Локтева. С 1955 по 1960 учился в Суворовском военном училище в Воронеже. Затем учился в студии при Театре им. Станиславского, поступил в школу рабочей молодежи. После ее окончания работал водителем грузовика, дворником. 

В 1968 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Павла Массальского) и начал выступать на сцене Московского театра имени Н. В. Гоголя, где прослужил до 1981 года.

В 1985 году актёр был приглашён в труппу Московского театра имени М. Н. Ермоловой. Позже служил в Театре имени Моссовета.

Дебют в кино у Александра Пашутина состоялся в 1969 году («Штрихи к портрету В. И. Ленина» — Рыжий, художник-футурист). Снимается в основном в ролях второго плана.

Приглашался в жюри высшей лиги КВН.

В марте 2022 года подписал обращение в поддержку военного вторжения России на Украину. В мае 2022 года Латвия запретила Пашутину въезд в страну из-за поддержки вторжения и оправдывания российской агрессии.

Личная жизнь 
Третий раз женат. Первой женой стала абитуриентка того самого ВУЗа, в котором учился он сам.
Второй женою стала коллега Алла Захарова, которая родила ему дочь Марию. Брак просуществовав чуть больше 6 лет. Третья жена — Любовь — моложе на 13 лет.
Имеет дочь от второго брака и приёмную дочь от третьего брака. Семь внуков, пятеро из них подарила старшая дочь, а четверо — дочь второй жены, которую он тоже считает родной.

Признание и награды 
 Заслуженный артист Российской Федерации (20 октября 1992) — …За заслуги в области искусства…
 Медаль «Защитнику свободной России» (7 августа 1995) — …За исполнение гражданского долга при защите демократии и конституционного строя 19-21 августа 1991 года наградить…
 Народный артист Российской Федерации (18 апреля 1999) — …За большие заслуги в области искусства …
 Почётная грамота Правительства Москвы (24 января 2003) — …За большие творческие достижения в развитии театрального искусства и в связи с 60-летием со дня рождения…

Участие в телеиграх 
 2003 — Последний герой 3: Остаться в живых
 2006 — Танцы со звёздами
 2010 — Жестокие игры
 2012 — Форт Боярд

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Александра Пашутина
 Биографические сведения

Выпускники Воронежского суворовского военного училища
Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Театр им. Моссовета